Fabriciana elisa är en fjärilsart som beskrevs av Jean Baptiste Godart 1823. Fabriciana elisa ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Praktfjärilar
elisa